Gasthof Zur Schwane steht für folgende Gebäude im Landkreis Kitzingen, Bayern:

 Gasthof Zur Schwane (Abtswind) im Markt Abtswind
 Gasthof Zur Schwane (Volkach) in der Stadt Volkach